Název Boržava má více významů:
 Boržava – vesnice a železniční stanice v okrese Berehovo v Zakarpatské oblasti na Ukrajině
 Boržava – ukrajinská řeka v Zakarpatské oblasti v povodí Tisy
 Polonina Boržava – horský hřeben v Zakarpatské oblasti na Ukrajině